3-й Кубок ФИФА по мини-футболу — проходил с 24 ноября по 8 декабря 1996 года в Испании. Чемпионом в третий раз подряд стала сборная Бразилии, победившая в финале сборную Испании.  Третье место заняла сборная России.

Отобравшиеся сборные

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
14 голов
 Мануэль Тобиас
10 голов
 Шоко
 Александр Москалюк
8 голов
 Сандриньо
 Хашем Хидари
 Висентин
 Константин Ерёменко
7 голов
 Фининьо
 Санти
6 голов
 Мохамед Сайед Ибрахим
 Андреа Беарзи
 Хенни Леттинк
 Олег Безуглый
5 голов
 Эдвин Грюнхольц
 Аркадий Белый
 Александр Верижников
 Альваро Пинейро
4 гола
 Иван Хечтерманс
 Тамер Исмаил
 Льоренте
 Пато
 Феррейра
 Габриэле Калека
 Сергей Усаковский
 Юрий Усаковский
3 гола
 Вандер
 Джасир
 Кловис
 Марсио
 Фран
 Андреа Фама
 Йоханс де Бевер
 Паскаль Лангенхюйсен
 Хьялмар Хоекема
 Тимур Алекберов
 Алексей Киселёв
 Деннис Броус
 Марк Мозер
 Александр Косенко
 Георгий Мельников
 Клаудио Гуэрра
2 гола
 Карлос Санчес
 Херман Бейерс
 Тим Вергаувен
 Юссеф эль-Гуир
 Марсель Класен
 Паскаль Кокко
 Данило
 Мустафа Абделатиф
 Садех Вармазьяр
 Хоссейн Хоссейни
 Хави Санчес
 Массимо Куаттрини
 Массимо Рисчино
 Ивано Рома
 Шен Си
 Папи Порталь
 Аднан Азман
 Вадим Яшин
 Франклин Макинтош
 Горан Хуньяк
 Игорь Москвичёв
 Пико
1 гол
 Джейми Амендолиа
 Мартин Калверт
 Златко Момирчевски
 Пол Робертс
 Диего Кастанарес
 Пабло Парилья
 Себастьян Пачеко
 Родриго Петильо
 Марсело Скьяви
 Абдельхафид эль-Гуир
 Берт Михельс
 Бенот Янссен
 Вагиньо
 Хуссин Хассан
 Хоан
 Сальваторе Заффиро
 Роберто Матранга
 Мао Юн
 Камило Мендоса
 Александр Москера
 Лим Сен Кон
 Сулон Росди
 Йоханс Людвиг
 Дмитрий Горин
 Алексей Усков
 Джон Пэрри
 Виталий Брунько
 Тарас Вонярха
 Владимир Обиход
 Андрес ди Алессандро
 Даниэль Варела
 Диего Империо
 Пабло Ламанна
 Урьоль Нуньес

Ссылки 
 ЧМ-1996 по мини-футболу на сайте FIFA 
 ЧМ по мини-футболу 1996 на RSSSF

Чемпионаты мира по мини-футболу